Ребер () — фамилия.
 Ребер, Коув () (род. 1985) — вокалист групп Saosin, Stamp Out Detroit, Mormon In The Middle.
 Ребер, Наполеон Анри () (1807—1880) — французский композитор.
 Ребер, Гроут () (1911—2002) — американский учёный.

См. также 
 Рёбер, Юрген () (род. 1953) — немецкий футболист и тренер.
 Реберн